Gramoz Ruçi – politico albanese
 Petro Ruçi – calciatore albanese
 Shkëlzen Ruçi – calciatore albanese
 Vasil Ruci – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese